Fama: Reputació d'una persona o cosa, especialment si és bona
 Fama (mitologia), deessa romana
 fama (sèrie de televisió)
 Fama (pel·lícula)
 Fama, ¡a bailar!, concurs televisiu
 Fama IM
 Eugene Fama, economista

Toponímia 
 Fama (Brasil)
 Fama (Mali)